Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jaroslav Bednář (1976-), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Roman Bednář (1983-), footballeur tchèque.

Patronyme tchèque